Eduardo Correia Piller Filho, connu comme Eduardo Ratinho (1987-), footballeur brésilien ;
 Gilbert Piller (1940-), peintre et sculpteur suisse ;
 György Piller(-Jekelfalssy),  (1899-1960,), escrimeur hongrois ;
 Joseph Piller (1890-1954), homme politique suisse ;
 Marina Piller (1984-), fondeuse italienne ;
 Pierre Robert Piller, connu comme Gaston Leval (1895-1978), théoricien socialiste libertaire, militant anarcho-syndicaliste et historien français ;
 Pietro Piller Cottrer (1974-), skieur de fond italien ;
 René Piller (1965-), athlète français ;
 Sándor Piller,  (1962-), arbitre de football hongrois ;

Voir aussi 
  (-ová), Pilar (-ová)
 Biller

Références 

Homonymie de patronyme germanique
Patronyme allemand